Rumuni – naród wschodnioromański zamieszkujący przede wszystkim Rumunię
 ST43 – lokomotywa spalinowa zwana także "Rumunem"
 Lxd2 i MBxd2 – pojazdy szynowe zwane żargonowo "Rumunami"